Ел Чапинго има више значења:

 Ел Чапинго (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чапинго, Ел Чапингито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику